Příjmení Ornest nosí více různých osobností:

Jiří Ornest (1946–2017) – český herec, syn Otův, synovec Zdeňkův
Ota Ornest (1913–2002) – český divadelní dramaturg, režisér a překladatel, bratr Zdeňkův, otec Jiřího
Šimon Ornest (* 1974) – český hudebník, pedagog, kapelník a manažer skupiny The Tap Tap, syn Jiřího 
Zdeněk Ornest (1929–1990) – český herec, bratr Otův a strýc Jiřího
Hana Ornestová – česká herečka, dcera Otova a neteř Zdeňkova

Související články 
 Jiří Orten – český básník, bratr Otův a Zdeňkův, strýc Jiřího a Hany